Universitat d'Agricultura de Letònia (del seu nom en letó Latvijas Lauksaimniecības Universitāte), universitat amb seu a Jelgava (Letònia)
 LLU també és el codi IATA de l'Heliport d'Alluitsup Paa, a Grenlàndia